

Аксаково — село, Варненська область
 Аксаково — община у Варненській області

Аксаково — село, Белебеївський район, Башкортостан
 Аксаково — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Аксаково — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Аксаково — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Аксаково — присілок, Митищинський міський округ, Московська область